Celedonio puede referirse a:
El nombre propio Celedonio.
El santo romano San Celedonio.
El nombre común de la planta ''Chelidonium majus.